Con customizzazione (neologismo dall'inglese customization, traducibile in personalizzazione), nell'architettura dell'informazione, si indica la concessione, da parte di un programmatore di un'interfaccia (ad es. una pagina web), di un certo grado di libertà all'utente riguardo a «presentazione, navigazione e contenuto» degli elementi (di seguito pagine): a volte il termine di origine inglese può essere tradotto con la parola personalizzazione se intesa come configurazione di un certo prodotto software nelle modalità d'uso richieste dall'utente utilizzatore o cliente.

Note

Voci correlate
 Software

Terminologia informatica